Six Nations 2011 war die zwölfte Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers Six Nations. An fünf Wochenenden traten vom 4. Februar bis zum 19. März 2011 die Nationalmannschaften von England, Frankreich, Irland, Italien, Schottland und Wales in 15 Spielen gegeneinander an. Turniersieger wurde England.

Die Heimspiele der Iren fanden erstmals im Aviva Stadium in Dublin statt, das auf dem Gelände des ehemaligen Stadions Lansdowne Road errichtet wurde. Damit endete eine Vereinbarung mit der Gaelic Athletic Association zur Benutzung des Stadions Croke Park. Erstmals überhaupt begann das Turnier mit einem Freitagabend-Spiel.

Teilnehmer

Tabelle

Ergebnisse

Erste Runde

Zweite Runde

Dritte Runde

Vierte Runde

Fünfte Runde

Statistik

Meiste erzielte Versuche

Meiste erzielte Punkte

Weblinks 
 Offizielle Website von Six Nations

Rugby 2011
2011